André Champagne peut désigner :
 André Champagne, un acteur français ;
 André Champagne, un historien québécois ;
  (1943-), un ancien joueur de hockey sur glace canadien.